P17 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 17, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament